Il Colli Bolognesi Barbera riserva è un vino DOC la cui produzione è consentita nelle province di Bologna e Modena.

Caratteristiche organolettiche 
colore: rosso carico tendente al violaceo
odore: vinoso, caratteristico
sapore: armonico, asciutto o amabile, gradevolmente frizzante nel titolo specifico

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
 nessun dato disponibile

Collegamenti esterni

Vini DOC della città metropolitana di Bologna
Vini DOC della provincia di Modena
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Barbera